Женская сборная Швейцарии по хоккею с мячом — представляет Швейцарию на международных соревнованиях по хоккею с мячом среди женщин. На чемпионатах мира выступает в группе B (второй по силе). Составлена в основном из хоккеисток хоккейных клубов, базирующихся в кантонах Во, Фрибур и Невшатель на западе Швейцарии.

История 
В 2006 году национальная федерация хоккея с мячом Швейцарии стала членом FIB.

В 2018 году женская сборная команда Швейцарии впервые приняла участие в Чемпионатах мира.

Статистика выступлений

Состав команды

См. также 
 Сборная Швейцарии по хоккею с мячом

Примечания

Ссылки 

Сборные Швейцарии
Швейцария